La Monaka ima više značenja:
 La Monaka (Firenca)
 La Monaka (Ređo di Kalabrija)